

Codici 
 AYA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ayapel (Colombia)

Storia 
 Aya  – una regina della XIII dinastia egizia

Altro 
 Aya – cittadina giapponese
 Aya – prenome giapponese femminile
 Aya – prenome arabo femminile, variante di Ayah
 Aya – album di Aya Nakamura del 2020
 Aya  – una forma di sfruttamento di minori e donne in uso nella cultura swahili
 Āyāt  – Lett. "segno" (venuto da Allah). In concreto ogni versetto del Corano
 Aya – endonimo di Aia, comune spagnolo
 Aya Nikaido – una delle protagoniste della visual novel Akatsuki no goei
 Aya – cratere sulla superficie di Ganimede
 Ramzi Aya – calciatore italiano